Scolopendridae är en familj av mångfotingar. Scolopendridae ingår i ordningen skolopendrar, klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Scolopendridae 407 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skolopendrar
Scolopendridae (Scolopendromorpha)